Lettenhof ist der Ortsname von

 Lettenhof (Markdorf), Ortsteil der Gemeinde Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Lettenhof (Ehrenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Ehrenkirchen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Lettenhof (Harsdorf), Ortsteil der Gemeinde Harsdorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Lettenhof (Neuenmarkt), Ortsteil der Gemeinde Neuenmarkt, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Lettenhof (Speichersdorf), Ortsteil der Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern